John Tomlinson ist der Name folgender Personen:

* John Tomlinson (Politiker) (* 1939), britischer Politiker
 John Tomlinson (Sänger) (* 1946), britischer Opernsänger (Bass)